

Zoologia

 Storione ladano
 Storione bianco Storione cobice (noto anche come Storione del Naccari)
 Storione comune Storione del Baikal Storione del Syr Darya Storione dell'Amu Darya Storione di Dabry Storione di Sakhalin Storione kaluga Storione nano Storione pallido Storione russo Storione siberiano Storione stellato Storione sterleto Altro 
 Storione – Luna
 Storione''' – araldica

Altri progetti